Костадин Стойков може да се отнася за:

 Костадин Стойков (р. 1977), български волейболист
 Костадин Стойков (р. 1980), български политик